Singh je indické příjmení:

 Avtar Singh (* 1992), indický judista
 Hari Singh (1895–1961), poslední vládnoucí mahárádža indického knížecího státu Džammú a Kašmír
 Harmeet Singh (* 1990), norský fotbalový záložník indického původu
 Charan Singh (Čaudharí Čaran Sinh; 1902–1987), indický politik, v letech 1979–1980 pátý premiér Indie
 Jagmander Balyan Singh (* 1956), indický zápasník, volnostylař
 Kartar Dhillon Singh (* 1953), indický zápasník, volnostylař
 Kišen Singh (také Krišna Singh), významný indický cestovatel a kartograf konce 19. století
 Mahabir Singh (* 1964), indický zápasník, volnostylař.
 Manmóhan Singh (* 1932), indický politik, v letech 2004 až 2014 čtrnáctý premiér Indické republiky
 Nain Singh Rávat (1826? –1882), jeden z prvních panditů – objevitelů ve službách Britského impéria
 Rádžnát Singh (* 1951), indický politik, ministr národní obrany
 Randžít Singh (1780–1839), sikhský válečník, zakladatel a první vládce Sikhské říše
 Vijay Singh (* 1963¨), profesionální fidžijský golfista
 Višvanat Pratap Singh (1931–2008), indický politik, v letech 1989–1990 premiér Indie

Externí odkazy